Сезон 2022/23 е 68-ия сезон от създаването на Втора лига. В този сезон отборите от 20 стават 18. Сезонът започва на 14-ти юли 2022 г. и завършва през първия уикенд на юни 2023 г.

Формат 
През този сезон отборите са 18. Първите два печелят директна промоция за Първа лига, а третия играе бараж за влизане. Последните 4 отбора отпадат в Трета лига. Дублиращите отбори като Ботев Пловдив II, ЦСКА 1948 II и Лудогорец II не участват в Купа на България по футбол 2022/23 и нямат право на класиране в по-горната Първа лига.

Отбори

Класиране 

 Данните за класирането са до 15 януари 2023 г.

Източници 
 Информация за Втора лига в bulgarian-football.com

2022 – 23
Сезон 2022/23 във футбола